Кубок Англии по футболу 1922/1923 — 48-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка вызова Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Турнир выиграл клуб «Болтон Уондерерс», обыграв «Вест Хэм Юнайтед» в финальном матче со счётом 2:0.

Согласно регламенту турнира, списки пар для каждого раунда определялись жеребьёвкой. Команда, которая при жеребьёвке выбиралась первой, играла матч на домашнем стадионе. Все матчи Кубка Англии (кроме переигровок) проводились по субботам. В случае завершения матча с ничейным счётом после 90 минут игры, назначалась переигровка, которая проводилась на домашнем стадионе второго клуба. Если и в переигровке после 90 минут основного времени 30-минутного овертайма победителя выявить не удалось, назначалась ещё переигровки, на этот раз на нейтральном поле, до выявления победителя (также с овертаймами в случае необходимости).

Календарь 
Формат проведения Кубка Англии в этом сезоне включал два предварительных раунда, шесть квалификационных раундов, четыре основных раунда, полуфиналы и финал.

Первый раунд 
В первом раунде сыграли 41 из 44 клубов Первого и Второго дивизиона, а также 12 клубов из более низших лиг, прошедших квалификационные раунды. Три клуба из Второго дивизиона, «Порт Вейл», «Стокпорт Каунти» и «Ковентри Сити», сыграли в пятом квалификационном раунде с клубами из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, и все три этих клуба проиграли. Любительский клуб «Коринтиан» получил приглашение в первый раунд, не пройдя квалификацию. Чтобы число команд в первом раунде составило 64, в первый раунд также были допущены 9 клубов из Третьего южного дивизиона и 1 клуб из Третьего северного дивизиона, не принимавших участие в квалификационных раундах. Этими клубами стали:

 Уотфорд
 Брайтон энд Хоув Альбион
 Лутон Таун
 Суиндон Таун
 Куинз Парк Рейнджерс
 Миллуолл
 Плимут Аргайл
 Бристоль Сити
 Портсмут
 Брэдфорд Парк Авеню

32 матча первого раунда было сыграно в субботу, 13 января 1923 года. Двенадцать матчей были закончились вничью, переигровки прошли на следующей неделе, причём три матча потребовали вторую переигровку, а один матч — третью.

Второй раунд 
16 матчей второго раунда были сыграны в субботу, 3 февраля 1923 года. В пяти из них была зафиксирована ничья, переигровки прошли 7 и 8 февраля.

Третий раунд 
Восемь матчей третьего раунда были назначены на субботу, 24 февраля 1923 года. В двух матчах была зафиксирована ничья, переигровки состоялись 28 февраля.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда были назначены на субботу, 10 марта 1923 года. В этом раунде произошла одна переигровка после завершения вничью матча между «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом». В переигровке, которая состоялась через 5 дней после первой встречи между клубами, победителя опять выявить не удалось. Во второй переигровке, прошедшей 19 марта, победу одержал «Вест Хэм Юнайтед».

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи были сыграны в субботу, 24 марта 1923 года. Победу в них одержали клубы «Болтон Уондерерс» и «Вест Хэм Юнайтед», которые затем вышли в финал.

Финал 

Финальный матч прошёл 28 апреля 1923 года на только что открытом стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Это был первый футбольный матч, проведённый на «Уэмбли». «Болтон Уондерерс» одержал победу в матче со счётом 2:0 благодаря голам Дэвида Джека и Джека Смита. На матче присутствовал Король Великобритании Георг V и вручил Кубок Англии победившей команде.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов Кубка Англии по сезонам на сайте TheFA.com
 Кубок Англии 1922/23 на сайте RSSSF.com
 Кубок Англии 1922/23 на сайте Soccerbase.com

1922-1923
Футбол в Англии в сезоне 1922/1923
Футбол в Европе в 1922 году
Футбол в Европе в 1923 году